Cicno, una figura della mitologia greca, figlio di Ares e di Pirene.
Cicno, una figura della mitologia greca, figlio di Poseidone e di Arpalea.
Cicno, una figura della mitologia greca, figlio di Apollo e di Tiria.
Cicno, una figura della mitologia greca, re dei Liguri.

TEE Cycnus, treno in servizio tra il 1973 e il 1978 tra Milano e Ventimiglia.